Пиерский источник — источник вдохновения в греческой мифологии.

Пиерия — область древней Македонии, месторасположение Олимпа. По разным вариантам мифа, здесь обитает Орфей или музы (пиериды). Считается, что испивший из источника обретает знания и вдохновение.

Источник известен по упоминанию в поэме Александра Поупа «Опыт о критике» (An Essay on Criticism, 1711 год), как метафорический источник знаний об искусствах и науке.

Оригинальный отрывок из поэмы.

 A little Learning is a dang’rous Thing;
 Drink deep, or taste not the Pierian Spring:
 There shallow Draughts intoxicate the Brain,
 And drinking largely sobers us again.

Отрывок в переводе А. Субботина:

 И полузнайство ложь в себе таит;
 Струёю упивайся пиерид:
 Один глоток пьянит рассудок твой,
 Пьёшь много — снова с трезвой головой.

Отрывок в переводе Т. Шинкарь:

 Опасно мало знать; о том не забывая,
 Кастальскою струёй налей бокал до края.
 От одного глотка ты опьянеешь разом,
 Но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум.

Таким образом, Поуп метафористически говорит о том, что небольшое приобщение к источнику знаний «отравляет», вызывает иллюзию большого знания. Однако, если пить из источника много, то это в значительной степени отрезвляет, даёт ощущение полной картины.

Строки Поупа цитирует капитан пожарных в романе Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту», рассказывая Монтэгу о вреде чтения книг

См. также 
 Кастальский источник

Литература Древней Греции
География греческой мифологии
Балканы в древнегреческой мифологии